Osoby o tym nazwisku:
 Georgi Jowczew – katolicki duchowny
 Jordan Jowczew – bułgarski gimnastyk
 Józef (Jowczew) – prawosławny duchowny
 Minczo Jowczew – bułgarski polityk i inżynier